Franciaország
Ussel, település Cantal megyében
Ussel, település Corrèze megyében
Ussel, település Lot megyében